Zaglossus hacketti è una specie estinta di echidna del genere Zaglossus, che comprende le tre specie viventi attualmente di echidna dal becco lungo.

Vissuto nel Pleistocene superiore in Australia orientale, se ne conosce l'esistenza grazie al ritrovamento di alcune ossa dalle quali si può stimare la lunghezza dell'animale in almeno 1 m, il che ne farebbe uno dei monotremi di dimensioni maggiori.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Monotremi fossili